Lake County (Californië)
 Lake County (Colorado)
 Lake County (Florida)
 Lake County (Illinois)
 Lake County (Indiana)
 Lake County (Michigan)
 Lake County (Minnesota)
 Lake County (Montana)
 Lake County (Ohio)
 Lake County (Oregon)
 Lake County (South Dakota)
 Lake County (Tennessee)